Рузвельт (округ, Монтана)
Рузвельт (округ, Нью-Мексико)